Branderup (plaats), plaats in Denemarken
 Branderup (parochie), parochie in Denemarken